Il doppio  del Trani Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.
 
Jamie Delgado e Jamie Murray hanno battuto in finale Simon Greul e Alessandro Motti 3–6, 6–4, [12–10].

Teste di serie 

 Rohan Bopanna /  Frank Moser (quarti di finale)
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (quarti di finale)

 Daniel Köllerer /  Jaroslav Levinský (semifinali) 
 Yves Allegro /  Daniele Bracciali (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Trani Cup 2009